Maraini è il cognome di una famiglia di imprenditori, intellettuali e artisti ticinesi, originaria di Lugano e trasferitasi nella seconda metà del XIX secolo a Roma e successivamente in altre città d'Italia, tra cui Firenze.

Tra i suoi massimi esponenti si ricordano:
Adelaide Pandiani Maraini (1836-1917), moglie di Clemente Maraini; scultrice.
Clemente Maraini (1838-1905); ingegnere e imprenditore edile.
Emilio Maraini (1853-1916), cugino di Clemente Maraini; industriale e deputato.
Enrico Maraini (1855-1938), fratello di Clemente Maraini; banchiere e imprenditore edile.
Otto Maraini (1863-1944), fratello di Emilio Maraini; architetto.
Carolina Sommaruga Maraini (1869-1959), moglie di Emilio Maraini; filantropa.
Yoï Crosse Maraini (1877-1944), moglie di Antonio Maraini; scrittrice.
Antonio Maraini (1886-1963), figlio di Enrico Maraini; artista e uomo politico.
Fosco Maraini (1912-2004), figlio di Antonio Maraini e Yoï Crosse; etnologo, scrittore, fotografo, alpinista.
Topazia Alliata Maraini (1913-2015), moglie di Fosco Maraini; pittrice e gallerista.
Dacia Maraini (1936), primogenita di Fosco Maraini e Topazia Alliata; scrittrice.
Yuki Maraini (1939-1995), secondogenita di Fosco Maraini e Topazia Alliata, musicista, compositrice e cantante.
Toni Maraini (1941), terzogenita di Fosco Maraini e Topazia Alliata; scrittrice, storica dell'arte ed etnologa.
Yoï Maraini (1961), figlia di Yuki Maraini e Enzo Manili; musicista.
Mujah Maraini-Melehi (1970), primogenita di Toni Maraini e Mohamed Melehi; regista.
Nour Shems Melehi (1978), secondogenita di Toni Maraini e Mohamed Melehi; antropologa e fotografa